Schnieder ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Schnieder (* 1974), deutscher Philosoph

 Gordon Schnieder (* 1975), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Ludger Schnieder (1955–2023), deutscher Schauspieler und Theaterleiter
 Patrick Schnieder (* 1968), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Schnider
 Schnyder
 Schnieders